

Geografia 
 Elbeuf – comune francese nella regione della Normandia
 Elbeuf-en-Bray – comune francese nella regione della Normandia
 Elbeuf-sur-Andelle – comune francese nella regione della Normandia

Persone 
 Carlo I d'Elbeuf – membro della casa di Guisa
 Carlo II d'Elbeuf – secondo duca d'Elbeuf e membro del Casato di Lorena
 Carlo III d'Elbeuf – terzo duca d'Elbeuf e membro del Casato di Lorena
 Emanuele Maurizio d'Elbeuf – duca d'Elbeuf e membro del Casato di Lorena
 Enrico d'Elbeuf – nobile francese, duca d'Elbeuf e membro del Casato di Lorena